Schröderstraße steht für:

 Schröderstraße (Berlin), Straße in Berlin-Mitte
 Schröderstraße (Lüneburg), Straße in Lüneburg, Niedersachsen